Charlotte kan henvise til:
 Charlotte (navn) – et pigenavn

Steder 
 Charlotte (mølle) – mølle i Sydslevig

USA 
 Charlotte, Illinois
 Charlotte, Iowa
 Charlotte, Maine
 Charlotte, Michigan
 Charlotte, New York, en by i Chautauqua county
 Charlotte, Rochester, New York, et kvarter
 Charlotte, North Carolina
 Charlotte, Tennessee
 Charlotte, Texas
 Charlotte, Vermont

Se også 
 Charlotte County, navnet på flere counties
 Charlottetown, by i Prince Edward Island, Canada (opkaldt efter Charlotte af Mecklenburg-Strelitz)
 Charlottesville, USA (opkaldt efter Charlotte af Mecklenburg-Strelitz)
 Queen Charlotte, Britisk Columbia
 Charlotte Amalie, en by på Jomfruøerne (opkaldt efter Charlotte Amalie af Hessen-Kassel)
 Charlotte Amalie West, by på De Amerikanske Jomfruøer
 Good Charlotte, amerikansk band